Gornji Laduč je naselje u Općini Brdovcu, Zagrebačka županija. Površina naselja iznosi 1,75 km2. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 864 stanovnika.

Stanovništvo

Znamenitosti 
 Dvorac Vraniczany, zaštićeno kulturno dobro

Naselja u Zagrebačkoj županiji